Microcebus lokobensis é uma espécie de lêmure pertencente à família Cheirogaleidae recentemente descoberta em Madagascar.

Lemuriformes
Mamíferos descritos em 2007